Чемпионат Франции по футболу 2002/2003 годов — 65-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Лион» стал чемпионом Франции во 2-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 837 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Аяччо» — «Бордо» — 1:6
 «Лион» — «Седан» — 6:1
 «Ренн» — «Бордо» — 3:4
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Аяччо» — «Бордо» — 1:6
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Монако» — «Труа» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

2002/2003
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2002 году
Спорт во Франции в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003